Janusz Sławiński (1934–2014) – polski teoretyk i historyk literatury
 Janusz Sławiński (1939–2015) – polski kompozytor